Iran Pro League (2007/2008) był 23. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Iranie. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Saipa Karadż. Nowym mistrz Iranu został zespół Persepolis Teheran. Tytuł króla strzelców zdobyli Mohsen Khalili (Persepolis Teheran) oraz Hadi Asghari (Rah Ahan Rej), którzy strzelili po 18 bramek.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy 
 18
  Mohsen Khalili (Persepolis Teheran)
  Hadi Asghari (Rah Ahan Rej)
 13
  Ibrahima Touré (Pajkan Kazwin)
 12
  Fereydoon Fazli (Saba Kom)
  Ruhollah Bigdeli (Esteghlal Ahwaz)
  Leo (Sanat Naft Abadan)
 10
  Milad Meydavoodi (Esteghlal Ahwaz)
  Davoud Haghi (Esteghlal Ahwaz)
 9
  Mahmoud Karimi (Sepahan Isfahan)
  Seyed Mohammad Hosseini (Abu Moslem Meszhed)
  Alireza Vahedi Nikbakht (Persepolis Teheran)
  Bahman Tahmasebi (Fajr Sepasi Sziraz)
  Esmail Farhadi (Zob Ahan Isfahan)
  Saber Mirghorbani (Sanat Naft Abadan)
  Mohammad Nasser (Bargh Sziraz)
  Zaltron (Mes Kerman)
 8
  Jalal Rafkhaei (Malawan Bandar-e Anzali)
  Mehdi Karimian (Bargh Sziraz)
  Arash Borhani (Esteghlal Teheran)
  Mohammad Gholamin (PAS Hamedan)
  Emir Obuća (PAS Hamedan)
  Emad Reza (Foolad Ahwaz)

Zobacz też 
 Iran Pro League

Bibliografia 
 

2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Iranie
2007 w Iranie
2008 w Iranie